VVPB steht für:
 Flughafen Phu Bai in Vietnam (ICAO-Code)
 Vilniaus vertybinių popierių birža, litauische Wertpapierbörse

VVPB